Пробег на приз газеты «Труд» — 30-километровый пробег (с 1991 года полумарафон), который проводился с 1951 года. Первый раз пробег был в Ленинграде, с 1952 года — в Москве в июне (кроме 1971 года), затем в мае (иногда в июле). В XXI веке старт давался в июне и добавились другие дистанции.

В 1958 году в рамках пробега был чемпионат РСФСР по малому марафону, в 1987 — СССР.

Медали призёрам вручаются с 1959 года. В 1960 году впервые стартовали зарубежные бегуны из . С 1970 года пробег официально стал международным.

Женщины участвовали уже в 1981 году.

Трасса 
В Ленинграде 56 марафонцев (только мужчины) стартовали у станции Тарховка, бежали по Приморскому шоссе и финишировали на стадионе имени С. М. Кирова. В Москве первые годы трассы были подмосковными. С 1966 года трасса стала чисто городская, со стартом и финишем в ЦПКиО имени Горького, по набережной Москвы-реки, Воробьёвскому шоссе и Ленинскому проспекту, с разворотом на Профсоюзной улице.

В 1989 году из-за падения популярности пробег был перенесён во Владимир. Затем были Черкассы, Дубна, Воронеж.

С 1991 года бегуны соревнуются на дистанции полумарафона.

Вернувшись в Москву, в 1994 году пробег состоялся на удаленной от центра города олимпийской велотрассе в Крылатском с очень сложными спусками и подъёмами.

Суперкубок Москва — Лужники 

И с 1995 года пробег опять в Лужниках. На этот раз как этап «Труд — Лужники» марафонского суперкубка «Москва — Лужники» по маршруту Лужники→Кремль→Лужники.

В XXI веке соревнования проводились в июне в Лужниках.

Несколько лет спортсмены стартовали от Престижной аллеи, рядом с Большой спортивной ареной «Лужников», бежали по Москворецкой, Кремлёвской и Фрунзенской набережным до Храма Христа Спасителя и возвращались к старту — делали два круга по 10,5 км.

В 2010 году было объявлено, что на следующий год здесь пройдёт чемпионат России, а ещё через два года — мира. Однако в 2011 году чемпионат России по полумарафону был 10 сентября в городе Чебоксары. Чемпионат мира по полумарафону с 2010 года разыгрывается в чётные годы.

14 мая 2011 года на этой трассе прошёл чемпионат России по марафону. Спортсмены бежали четыре круга.

В 2012 году руководство спорткомплекса «Лужники» по ряду соображений приняло решение в дальнейшем отказаться от проведения марафона «Лужники» и полумарафона «Труд» на своей территории. С 2013 года их сменил Московский марафон.

Соревнования 
 М — мужчины
 Ж — женщины

Призёры

Мужчины

Женщины

Команды

См. также 
 Московский марафон
 Кросс «Правды»
 Кросс Юманите

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пробег на приз газеты «Труд» на probeg.org

Полумарафоны
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1951 года
Исчезли в 2012 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в СССР
Международные соревнования по лёгкой атлетике в России
Соревнования по лёгкой атлетике в Санкт-Петербурге
Международные спортивные соревнования в Москве